Спенсер (округ, Індіана)
Спенсер (округ, Кентуккі)